Belsize Park (wijk), wijk in Groot-Londen
 Belsize Park (metrostation), metrostation